Уайма () — муниципалитет в Мексике, штат Юкатан, с административным центром в одноимённом посёлке. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человека.

Общие сведения 
Название Uayma c майянского языка можно перевести как: не здесь.

Площадь муниципалитета равна 188 км², что составляет 0,47 % от площади штата, а наивысшая точка — 30 метров над уровнем моря, расположена в административном центре.

Он граничит с другими муниципалитетами Юкатана: на севере с Эспитой, на востоке с Вальядолидом, на юге с Кункунулем и Кауа, на западе с Тинумом и Цитасом.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1918 году, в его состав входит 4 населённых пункта:

Экономика 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 сельское хозяйство и скотоводство — 57,4 %;
 производство и строительство — 27,1 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 15 %;
 безработные — 0,5 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 протяжённость дорог: 61,1 км;
 электрификация: 91,7 %;
 водоснабжение: 99,2 %;
 водоотведение: 94,5 %.

Достопримечательности 
В муниципалитете можно посетить бывший монастырь и храм Святого Доминика, построенной в XVII веке, и разрушенный в XIX веке во время войны рас, но восстановленный местными жителями в начале XX века.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Муниципалитеты Юкатана
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Юкатана